По́нерины  — подсемейство муравьёв (Formicidae), включающее самых примитивных представителей этих общественных насекомых, в том числе и самого крупного в мире муравья — Dinoponera gigantea.

Распространение 
Встречаются повсеместно в тропиках и субтропиках (Пантропический ареал) и частично заходят в умеренную зону (куда завезён инвазивный вид Hypoponera punctatissima, встречающийся, в том числе, в оранжереях и теплицах).

Описание 
В стебельке 1 членик (петиоль), но первый сегмент брюшка резко отделён перетяжкой от остальных, напоминая формой второй членик стебелька (постпетиоль) некоторых других муравьёв (Myrmicinae). Большинство понерин хищники и зоонекрофаги членистоногих, но часть их высокоспециализированы на питании определённой добычей, например, многоножками (Plectroctena, Thaumatomyrmex), дождевыми червями (Psalidomyrmex), другими муравьями (Simopelta) и термитами. У термитофагов наблюдается облигатная массовая фуражировка, причём они встречаются в разных регионах: Pachycondyla (Megaponera) в Афротропике, Pachycondyla (Termitopone) — в Неотропике, группа Leptogenys processionalis group — в Индо-Австралийском регионе.

В целом, для понерин и близких подсемейств характерна примитивная социальная организация. Однако у некоторых видов встречается возрастной полиэтизм (разделение труда рабочих), например у Pachycondyla villosa, Pachycondyla (Neoponera) apicalis, Ponera pennsylvannica (Pratt et al. 1994), Platythyrea lamellosa, Odontomachus troglodytes, Amblyopone silvestrii; у некоторых представителей рода Ectatomma, таких как Ectatomma tuberculatum, Ectatomma brunneum (quadridens), Ectatomma planidens и Ectatomma opaciventre. С другой стороны, в тех же родах возрастной полиэтизм не обнаружен у таких видов как Pachycondyla caffraria и Amblyopone pallipes (Traniello 1978).

Численность семей понероморфных муравьёв варьирует от нескольких десятков муравьёв (например, у Dinoponera quadriceps и Amblyopone pallipes) до нескольких сотен особей (например, у  Ectatomma tuberculatum и  Paraponera clavata).

Систематика 
Около 30 родов, 3 трибы, более 1000 видов. Ранее (до Bolton, 2003) состав подсемейства принимался в широкой трактовке и включал такие группы как Amblyoponinae (около 100 видов), Ectatomminae (около 250 видов), Heteroponerinae (около 20 видов), Paraponerinae (1 вид), Proceratiinae (около 130 видов). Все вместе они составляют так называемую Понероморфную группу подсемейств (The poneromorph subfamilies). В 2009 году Крис Шмидт (Schmidt, 2009), проведя молекулярно-генетический филогенетический анализ подсемейства подтвердил его монофилию, синонимизировал монотипную трибу Thaumatomyrmecini с Ponerini, разделил трибу Ponerini на 6 групп родов: Harpegnathos Group (1 род), Hypoponera Group (1 род), Odontomachus Group (18 родов: Anochetus, Asphinctopone, Bothroponera, Brachyponera, Buniapone, Euponera, Hagensia, Leptogenys, Megaponera, Mesoponera, Myopias, Odontomachus, Odontoponera, Ophthalmopone, Paltothyreus, Phrynoponera, Pseudoneoponera, Streblognathus), Pachycondyla Group (7 родов: Dinoponera, Mayaponera, Neoponera, Pachycondyla, Simopelta, Thaumatomyrmex), Plectroctena Group (8 родов: Boloponera, Centromyrmex, Dolioponera, Feroponera, Loboponera, Plectroctena, Promyopias, Psalidomyrmex), Ponera Group (7 родов: Belonopelta, Cryptopone, Diacamma, Ectomomyrmex, Emeryopone, Ponera, Pseudoponera). Далее, Шмидт разделил Pachycondyla на 15 родов (в основном соответствуя его ранним синонимам, добавив два новых рода — Buniapone gen. nov. и Mayaponera gen. nov.). При этом некоторые его синонимы переведены в другие рода: Wadeura (syn. nov.) — теперь младший синоним под Cryptopone, Xiphopelta (syn. nov.) — младший синоним под Pseudoponera, и Termitopone (syn. nov.) вместе Syntermitopone (syn. nov.) — младшие синонимы под Neoponera.
В 2014 году было предложено дальнейшее развитие систематики подсемейства с выделением новых родов (Austroponera, Buniapone, Fisheropone, Mayaponera, Parvaponera и Rasopone).

 Триба Ponerini 
 Afropone (ископаемый)
 Anochetus (более 100 видов)
 Asphinctopone
 Austroponera
 Belonopelta
 Boloponera
 Bothroponera
 Brachyponera
 Buniapone
 Centromyrmex
 Cryptopone (25 видов)
 Diacamma (50 видов)
 Dinoponera (9 видов)
 Dolioponera
 Ectomomyrmex
 Emeryopone
 Euponera
 Feroponera
 Fisheropone
 Hagensia
 Harpegnathos (более 10 видов)
 Hypoponera (более 100 видов)
 Iroponera
 Leptogenys (более 210 видов)
 Loboponera
 Mayaponera
 Megaponera
 Mesoponera
 Myopias (около 38 видов)
 Neoponera
 Odontomachus (около 70 видов)
 Odontoponera
 Ophthalmopone
 Pachycondyla (более 200 видов)
 = Bothroponera, Brachyponera
 Paltothyreus
 Parvaponera
 Phrynoponera
 Platythyrea (50 видов)
 Plectroctena
 Ponera (около 60 видов)
 Promyopias
 Psalidomyrmex
 Pseudoneoponera
 Pseudoponera
 Rasopone
 Simopelta (30 видов)
 Streblognathus

 Триба Platythyreini 
 Platythyrea (около 40 видов)
 Триба Thaumatomyrmecini 
 Thaumatomyrmex
 Incertae sedis
 Archiponera
 Poneropsis
 Protopone
 Ponerites

 Роды Ponerinae, перенесённые в другие подсемейства
 Rhytidoponera — подсемейство Ectatomminae
 Discothyrea — подсемейство Proceratiinae
 Probolomyrmex — подсемейство Proceratiinae
 Proceratium — подсемейство Proceratiinae
 Amblyopone — подсемейство Amblyoponinae
 Onychomyrmex — подсемейство Amblyoponinae

Филогения 
Источник:

См. также 
Corrieopone nouragues

Примечания

Литература 
 Bolton B. (1992). A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 Brown, W. L., Jr. 1975. Contributions toward a reclassification of the Formicidae. 5. Ponerinae, tribes Platythyreini, Cerapachyini, Cylindromyrmecini, Acanthostichini, and Aenictogitini. Search Agriculture 5. Entomology (Ithaca) 15: 1-115.
 Brown, W. L., Jr. 1976. Contributions towards a reclassification of the Formicidae. Part 6. Ponerinae, tribe Ponerini, subtribe Odontomachiti. Section A. Introduction, subtribal characters, genus Odontomachus. Studia Entomologica (N.S.) 19: 67-171.
 Wheeler, G. C. and J. Wheeler (1952). The ant larvae of the subfamily Ponerinae — Part I. Am. Midl. Nat. 48: 111—144.

Ссылки 
 Муравьи подсемейства Ponerinae
 Phylogeny Archive: Formicidae — Ponerinae

 
Подсемейства насекомых